Annesorhiza villosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Wilhelm Sonder. Annesorhiza villosa ingår i släktet Annesorhiza och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
villosa